Sergei Medwedew ist der Name folgender Personen:

* Sergei Iwanowitsch Medwedew (1899–1979), russischer Entomologe
 Sergei Pawlowitsch Medwedew (1885–1937), russischer Revolutionär und Führer der Arbeiteropposition
 Sergei Sergejewitsch Medwedew (1891–1970), russischer Chemiker
 Sergei Wassiljewitsch Medwedew, russischer Geologe